SMScredit.lv Зи́мний ку́бок 2016 го́да () — 4-й розыгрыш Зимнего кубка Высшей лиги по футболу в Латвии, который проходил с 18 января по 20 февраля 2016 года в олимпийском комплексе «Сконто». В турнире приняли участие все команды предстоящего сезона Высшей лиги Латвии.

Организация 

http://sportacentrs.com/futbols/virsliga/15012016-virsligas_komandas_ziemas_kausa_cinisies_

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Утешительный этап

Утешительные полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Основной этап

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Примечания

Ссылки 
 

2016
Футбол в Латвии в 2016 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2016